Владимир Борисович Евтух (род. 14 июля 1948 года, с. Заречное, Ровенская область, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский этнограф, этносоциолог, политик, дипломат. Доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины, профессор, декан факультета социологии и психологии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко (2000—2007), декан факультета социально-психологических наук и управления НПУ имени Н. П. Драгоманова (с 2016 года), заслуженный деятель науки и техники Украины.

Младший брат доктора педагогических наук Николая Евтуха.

Биография 
В 1971 году окончил факультет романо-германской филологии Киевского университета по специальности «Переводчик», а в 1974 году аспирантуру Института истории АН УССР.

В 1975 году в Институте истории АН УССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Ассимиляционные процессы и их влияние на культуру этнических групп США и Канады (1945—1970)» (специальность 07.00.03 — этнография).

В 1989 году в Киевском государственном университете имени Т. Г. Шевченко защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Современные буржуазные концепции этносоциального развития США и Канады : (Критический анализ)» (специальность 07.00.03 — этнография).

Работал в Институте истории АН УССР (1971—1978), Институте социальных и экономических проблем зарубежных стран АН УССР (1978—1990), Институте социологии НАН Украины (1991—1995). С 1978 года работал в Киевском университете доцентом факультета международных отношений и международного права, а с 2001 года — профессор кафедры отраслевой социологии, декан факультет социологии и психологии. В 2003—2007 годах заведовал кафедрой общей социологии. Также преподавал во многих учебных заведениях Германии, США, Марокко.

Научная деятельность 

Направления научных исследований: этносоциология, теория этноса, социология межэтнических отношений, феномен этничности в обществе и международных отношениях. Разработаны две авторские концепции: этнополитических и этносоциологических исследований на Украине; определены предмет, объект этносоциологии как науки и учебной дисциплины.

Глава экспертного совета ВАК Украины по философским, политическим и социологическим наукам; председатель учёного совета факультета социологии и психологии, член учёного совета Киевского университета. Ответственный научный редактор «Вестника. Социология. Психология. Педагогика» (КНУ); член редакции журналов «Социология: теория, методы, маркетинг», «Киевская старина»; заместитель главного редактора «Энциклопедии украинской диаспоры»; эксперт Совета Европы по вопросам этнических меньшинств.

Автор более 350 публикаций, в том числе восьми монографий, 30 публикаций в зарубежных изданиях.

Политическая и общественная деятельность 
Входил в состав правительства Марчука, в 1995—1996 годах был министром по делам национальностей и миграции, в августе 1996 года после ликвидации министерства возглавил одноимённый комитет. С 1997 по 2000 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской республике, а также по совместительству на Мальте и в Республике Сан-Марино. Ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса (1999). Глава Совета представителей общественных организаций национальных меньшинств Украины. Член Совета по вопросам языковой политики при Президенте Украины.

В 1992—1998 годах был членом Совещательного Совета Европейского форума миграционных исследований (Германия). В 1994—1996 годах входил в состав отборочного комитета Фонда Макартуров (США).

Награды 
Почётный гражданин города Апостолес и провинции Мисьонес (Аргентина, 1997). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998). Награждён орденом Нестора Летописца украинской православной церкви (1997), памятной медалью государства Ватикан по случаю VIII годовщины понтификата Павла II (1999), орденом «За заслуги» III ст. (2004 год) и II ст. (2010 год), Святого Равноапостольного князя Владимира Великого ІІІ ст. УПЦ Киевского Патриархата (2010), Святого Кирилла и Мефодия УПЦ Киевского Патриархата (2013).

Научные труды 
 Українські етнічні групи США і Канади: Соціально-економічний аспект. — К., 1980.
 Иммиграция и национальные отношения в истории Канады // Проблемы историографии Канады. — М., 1981.
 Историография национальных отношений в США и Канаде (60—70-е годы). — К., 1982.
 Идеология национальных движений в полиэтнических странах капитала // Рабочий класс и национальный вопрос в странах Западной Европы и Северной Америки. — К., 1985.
 Концепция этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. — К., 1991.
 Зберігаючи українську самобутність. — К., 1992 (соавтор).
 Українці в Канаді. — К., 1993 (соавтор).
 Немцы в Украине: статус, этничность, миграционные установки: по результатам социологического исследования. — К., 1993 (соавтор).
 Німці в Україні (1920-ті — 1990-ті роки). — К., 1994 (у співавт.).
 Про національну ідею, етнічні меншини, міграції. — К., 2000.
 Проблеми етнонаціонального розвитку: світовий та український контекст. — К., 2002.
 Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник. — К., 2004 (соавтор).
 Закордонне українство: Навч. посіб. — К., 2005 (соавтор).

Примечания

Литература 
 В. М. Матвієнко. Євтух Володимир Борисович // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.: Знання України, 2004. — Т. 1. — 760 с. — ISBN 966-316-039-X

Ссылки 
 Профиль на сайте Института истории Украины
 Профиль на сайте НАН Украины

Историки СССР
Историки Украины
Социологи СССР
Социологи Украины
Министры Украины
Дипломаты Украины
Выпускники Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Послы Украины в Италии
Послы Украины на Мальте
Послы Украины в Сан-Марино